Ubiquity peut désigner :
 Ubiquity, le logiciel de type installateur système, fourni d'origine avec Ubuntu et ses dérivées ;
 Ubiquity, une extension pour le navigateur Mozilla Firefox.